Sośnica – dzielnica Gliwic
 Gliwice Sośnica – stacja kolejowa w Gliwicach
 Gliwice Sośnica – węzeł drogowy w Gliwicach
 Sośnica Gliwice – klub sportowy